EPO har flere betydninger:
 Grækenlands fodboldforbund, Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ eller EPO).
 Erythropoietin – et hormon som øger produktionen af røde blodlegemer og kan bruges som doping
 Europæiske patentorganisation – et organ i Europa, som vurderer EP patentansøgninger .